Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 2009 () — 33-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Канаді з 26 грудня 2008 року по 5 січня 2009 року.

Топ-дивізіон

Арени

Попередній раунд 
Група А

Група В

Втішний раунд

Плей-оф 

Матч за 5 місце
  —  3:2 ОТ

Бомбардири

Воротарі 
Пояснення: І = зіграних матчів, ЧНЛ = час проведений на льоду, КД = кидків разом,  ГП = пропущених шайб, КН = коефіцієнт надійності, ВКД = відбитих кидків, %ВК = відбитих кидків (у %), ША = шатаути, ШХ = штрафні хвилини'''

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Якоб Маркстрем 
Найкращий захисник:  Ерік Карлссон
Найкращий нападник:  Джон Таварес
Найцінніший гравець:  Джон Таварес
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Ярослав Янус
Захисники:  Пі-Кей Суббан —  Ерік Карлссон
Нападники:  Джон Таварес —  Коді Годжсон —  Микита Філатов

Дивізіон І

Група A 
Матчі відбулись 14-20 грудня у Герізау (Швейцарія).
Результати

Підсумкова таблиця

Група В 
Матчі відбулись 15-21 грудня у Ольборзі (Данія).
Результати

Підсумкова таблиця

Дивізіон ІІ

Група A 
Матчі відбулись 15-21 грудня у Меркуря-Чук (Румунія).

Група B  
Матчі відбулись 10-15 січня у Логроньйо (Іспанія).

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
2008 у хокеї з шайбою
2009 у хокеї з шайбою
Грудень 2008
Січень 2009
Спорт в Оттаві